Ашберн има више значења:
 Ашберн (Вирџинија)
 Ашберн (Џорџија)
 Ашберн (Мисури)